Jahncke ist der Familienname folgender Personen: 

 Barton Jahncke (* 1939), US-amerikanischer Segler
 Claus Jahncke (* 1957), deutscher Schauspieler
 Ernest L. Jahncke (1877–1960), US-amerikanischer Politiker und Sportfunktionär
 Heiner Jahncke (* 1953), deutscher Schauspieler
 Jürgen Jahncke (1938–2022), deutscher Autor, Historiker und Lehrer
 Kurt Jahncke (1898–1962), deutscher Journalist und stellvertretender Pressechef der Reichsregierung
 Rolf Jahncke (1923–2010), deutscher Schauspieler
 Wolf-Dieter Müller-Jahncke (* 1944), deutscher Apotheker und Fachbuchautor

Siehe auch:
 Jahnke
 Jancke